Новое Мозино:

 Новое Мозино — посёлок при станции в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Новое Мозино — остановочный пункт в Гатчинском районе Ленинградской области